Wienerin steht für:

 eine Bewohnerin von Wien.
 Große Prinzessin,  ist eine rotbunte Sorte der Süßkirschen.
 Wienerin (Zeitschrift), ist ein 1985 gegründetes österreichisches Lifestyle-Magazin für Frauen.
 Whisky, Wodka, Wienerin, ist eine österreichische Filmkomödie aus dem Jahr 1958.

Siehe auch: 
 Wiener